Dividida em várias etapas, a edição 2005 da Copa do Brasil de Rugby contou com a participação de várias equipes do Brasil todo:

Equipes 
ordem alfabética
  Charrua Rugby Clube
  Curitiba Rugby Clube
  Federal Rugby Club
  Ilhabela Rugby Clube
  Niterói Rugby Football Clube
  Rio Branco Rugby Clube
  São Paulo Athletic Club

Estatísticas da Edição 2005

Tabela de jogos

Ver também 
 Copa do Brasil de Rugby
 Campeonato Brasileiro de Rugby

Copa do Brasil de Rugby
Rugby de 2005 no Brasil‎